L'édition 2005 du tournoi de Valence s'est déroulée du 4 au  et a été jouée sur terre battue.

Faits marquants 
 Igor Andreev remporte le tournoi en simple en battant David Ferrer en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Fernando González et Martín Rodríguez s'imposent en finale face à Lucas Arnold Ker et Mariano Hood. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Valence

Liens externes 
 
 

ATP 2005
Valence
Sport en Espagne en 2005
Tennis en avril 2005